

Œuvres 

 Clari est un opéra semiseria de Jacques-Fromental Halévy, Théâtre Italien, 1828.
  un ballet-pantomime de Louis Milon, music de Rodolphe Kreutzer, Opéra de Paris, 1820.

Patronyme 

 Robert de Clari est un chroniqueur du Moyen Âge.
 Jean-Claude Clari (1943-), écrivain québécois.